Kyra Schon – attrice statunitense
 Neal Schon – chitarrista statunitense
 Ralph Schon – calciatore lussemburghese

Pagine correlate
 Schön
 Schöne